CIDOC peut signifier :

 Centro Intercultural de Documentación (CIDOC), un centre de formation créé par Ivan Illich
 CIDOC, un Centre pour l'information et la documentation chrétiennes, en Suisse
 CIDOC, Comité International pour la DOCumentation du Conseil international des musées
 CIDOC Conceptual Reference Model, une norme ISO

Sigle de 5 caractères